Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Cercyon, brigand d'Éleusis tué par Thésée ;
 Cercyon fils d'Agamède, père d'Hippothoos (roi d'Arcadie).

 Cercyon est un genre de coléoptères de la famille des Hydrophilidae.